Фадеєв Володимир Леонтійович
 Фадеєв Дмитро Костянтинович